Mebes ist der Familienname folgender Personen:

 Gilles Mebes (* 1958), Autor
 Julius Mebes (1796–1882), preußischer Oberst und Militärschriftsteller
 Hermann Mebes, 1872–1899 Präsident der Kaiserlichen Generaldirektion der Reichseisenbahnen in Elsaß-Lothringen
 Paul Mebes (1872–1938), deutscher Architekt und Hochschullehrer